Montalbino, quartiere di Milano
Montalbino, località di Nocera Inferiore